Miejscowości w USA:
 Downers Grove – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
Gminy w USA:
 Downers Grove (ang. Downers Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage